Михаил Бобров:
 Бобров, Михаил Иванович (1920—1951) — Герой Советского Союза.
 Бобров, Михаил Кузьмич (1924—1986) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Бобров, Михаил Михайлович (1923—2018) — тренер, Почётный гражданин Санкт-Петербурга.
 Бобров, Михаил Павлович (1867—1907) — начальник Самарского губернского жандармского управления.